Diversi templi romani hanno assunto il nome di Tempio di Augusto e della dea Roma, a partire dal I secolo d.C. 

 Tempio di Augusto e della dea Roma – Atene
 Tempio di Augusto e della dea Roma – Ankara
 Tempio di Augusto e della dea Roma – Barcellona
 Tempio di Augusto e della dea Roma – Merida
 Tempio di Augusto e della dea Roma – Ostia
 Tempio di Augusto e della dea Roma – Pola
 Tempio di Augusto e della dea Roma – Pozzuoli
 Tempio di Augusto e della dea Roma – Vic